Szwajcaria:
 Wohlen – jezioro
 Wohlen – miasto w kantonie Argowia, w okręgu Bremgarten
 Wohlen bei Bern – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Inne:
 FC Wohlen – szwajcarski klub piłkarski